Дмитрий Владимирович Цвета́ев (1852, Владимирская губерния — 1920, Москва) — российский педагог-, управляющий архивом Министерства юстиции и участник создания Центрального государственного архива древних актов в Москве (ныне — РГАДА), автор первой монографии о царе Василии Шуйском; тайный советник.

Биография 
Родился в 1852 году в Дроздово (Шуйский уезд, Владимирская губерния), в семье священника Владимира Васильевича Цветаева (1818—1884) и его жены Екатерины Васильевны (Сакулиной) (1824—1858). В семье было 7 детей, однако, трое из них умерли в младенческом возрасте; оставшиеся — Пётр, Иван, Фёдор и Дмитрий.

Д. В. Цветаев учился в Шуйском и Владимирском духовных училищах, Владимирской духовной семинарии и Петербургской духовной академии, по окончании которой (1876) закончил педагогические курсы при 2-й петербургской военной гимназии. Преподавал историю, русский язык, словесность, педагогику и методику в средних учебных заведениях ведомств военного, народного просвещения и Императрицы Марии в Орле и Москве. После защиты магистерской диссертации «Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках» (Москва, 1886), некоторое время был приват-доцентом Московского университета. С 1887 года — профессор Варшавского университета по кафедре русской истории, затем — профессор Московского университета (1897—1900). С 1895 года — действительный статский советник. С 1911 года до конца своей жизни — управляющий Московским архивом министерства юстиции. Был преподавателем Александровского коммерческого училища.

Умер в Москве в 1920 году.

Научные исследования 
Специальные научные изыскания Цветаева по русской истории были посвящены главным образом «немецкому» вопросу в России и состояли в документальном выяснении положения, жизни и деятельности иностранцев и инородцев протестантского и католического вероисповеданий и отношения русских к этим людям и к западноевропейской культуре и образованности. Сюда относятся статьи и монографии: «Марья Владимировна и Магнус Датский» («Журнал Министерства Народного Просвещения» (ЖМНП, 1878, III); «Протестантство в Польше и Литве, в его лучшую пору» («Чтения в обществе любителей духовного просвещения», 1881, XII); «Вновь открытый закон Петра Великого о протестантах» («Московские Ведомости», 1882, № 319); «Положение протестантов в России до Петра Великого» (ЖМНП, 1883, IX—X); "Протестантство в России в правление Софьи" («Русский Вестник», 1883, XI); «Из истории брачных дел в царской семье московского периода» («Русский Вестник», 1884, VII—VIII и отдельно); «Генерал Николай Бауман и его дело. Из жизни Московской Ново-Иноземской слободы в XVII веке» (Москва, 1884); «История сооружения первого костела в Москве» (Москва, 1886); «Вероисповедное положение протестантских купцов в России в XVI и XVII веках» («Русский Вестник», 1885 и отдельно); «Обрусение иноземцев-протестантов в Московском государстве» (Москва, 1886); «Положение западного иноверия в Московском государстве» («Московские Ведомости», 1886, № 273—274, вступительная речь, читанная в Московском университете); «Литературная борьба с протестантством в Московском государстве» (Москва, 1887); «Иностранцы в России в XVI—XVII веках» («Русский Вестник», 1887, XII); «Памятники к истории протестантства в России» (часть I, Москва, 1888); «Первые немецкие школы в Москве и основание придворного немецко-русского театра» («Варшавские Университетские Известия», 1889, VIII и «Православное Обозрение», 1890, V—VII и отдельно); «К истории культуры в России в XVI и XVII веках» (Воронеж, 1890); «Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований» (Москва, 1890, докторская диссертация); «История основания русского флота» («Русская Старина», 1896, VII и отдельно); «Медики в Московской России и первый русский доктор» («Труды Русского Медицинского Общества при Варшавском университете», 1896, II и отдельно); «Новые данные о кронпринцессе Софии-Шарлотте» («Московские Ведомости», 1899, № 316) и другие.

В 1890 году в журнале «Филологические записки» была издана статья Цветаева «К истории культуры в России в XVI и XVII веках», а ещё раньше, в 1883 году, А. А. Хованский опубликовал отзывы критики о его книге «Баллады Шиллера».

Из статей Цветаева по другим предметам: «Сношения с Абиссинией» («Русский архив», 1888, I); «Из истории церковной и государственной жизни в старой Москве» («Христианское чтение», 1896, I); «Новые материалы к истории Москвы» («Московские Ведомости», 1885, № 75); «Петр Великий во Франции» («Русское Обозрение», 1894 и «Московские Ведомости», 1901, № 252).

Основные взгляды Д. В. Цветаева на русскую историческую жизнь наиболее цельно были сформулированы им в статье «Россия и Западная Европа в их взаимных отношениях» («Русское обозрение», 1895, II), исходной мыслью которой служит положение, что
по своей природе и истории Россия, как самостоятельное государство, безусловно необходима для правильной жизни самой Западной Европы: до вступления своего в круг европейской системы она была охранительницей её от азиатского напора и разрушения со стороны диких полчищ; по вступлении же своём в систему европейских государств (в эпоху Петровских реформ) она стала незаменимой посредницей между борющимися там сторонами, оберегающей политическое равновесие и тем обеспечивающей благосостояние и возможность беспрепятственного дальнейшего культурного развития западноевропейских государств и народов…

В педагогической литературе из работ Д. В. Цветаева наиболее известны «Баллады Шиллера. Опыт объяснения их» («Филологические Записки» 1881—1882 и отдельно).

Библиография 

 Мария Владимировна и Магнус Датский // ЖМНП. — 1878.
 Баллады Шиллера : Опыт объяснения : Первая группа баллад / [Соч.] Д. В. Цветаева. — Воронеж : тип. В. И. Исаева, 1882. — [4], VIII, 138 с.
 Положение протестантов в России до Петра Великого // ЖМНП. — 1883.
 Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований
 Памятники к истории протестантства в России // ЧОИДР. — 1883-1884.
 Из истории брачных дел в царской семье московского периода. — : Унив. тип. (М. Катков), 1884. — 106 с.
 Генерал Николай Бауман и его дело : Из жизни Моск. Ново-инозем. слободы в 17 в. — Москва : Унив. тип. (М. Катков), 1884. — 58 с.
 История сооружения первого костела в Москве. — Москва : Унив. тип., 1885. — 130 с., 1 л. план.
 Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII веках. — Москва : Унив. тип., 1886. — [8], 462, LIX с.
 Записка об ученых трудах Е. В. Барсова. — Москва : И. А. Вахрамеев, 1887. — [2], VIII, [3], 6—40 с.
 Литературная борьба с протестантством в Московском государстве. — Москва : Унив. тип. (М. Катков), 1887. — [4], 178, 2 с.
 Первые немецкие школы в Москве и основание придворного немецко-русского театра // Варшавские университетские известия. — 1889. — № 8.
 Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. — , 1890. — 795 с.
 К истории культуры в России в XVI и XVII веках / [Соч.] Дм. Цветаева. — Воронеж : тип. В.И. Исаева, 1890. — [2], 20 с.
 По поводу статьи профессора Д. И. Багалея об историческом исследовании «Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований» // Варшавские университетские известия. — 1891. — № 4.
 отд. изд. — Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1891. — [2, 28 с.]
 Петр Великий во Франции / [Дм. Цветаев]. — [Москва, 1894. — 607—648 с.
 Медики в Московской России и первый русский доктор. — Варшава : тип. Варш. ин-та глухонемых и слепых, 1896. — 64 с.
 Обрусение западноевропейцев в Московском государстве. — 1903.
 Положение иноверия в России. — Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1904. — 28 с.
 Пленение царя Василия Ивановича Шуйского с братьями // ЖМНП. — 1905. 
 Царь Василий Шуйский с братьями на Варшавском сейме. — 1905. 
 Царь Василий Шуйский и места его погребения в Польше. Т. I. — Москва-Варшава, 1910. — 600 с.
 Царь Василий Шуйский и место погребения его в Польше. Т. 2: Приложения к историческому исследованию. — Варшава, 1901. — 434 с.
 Избрание Михаила Феодоровича Романова на царство / [соч.] проф. Д. В. Цветаева, управляющаго Московским арх. М-ва юстиции. — Москва : Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1913. — [4], 79 с., 3 л. факс.

Семья 
Жена — Елизавета Евграфовна (ур. Попова), дочери — Екатерина и Александра, сын — Владимир (1891—1937).

Примечания

Литература 
 

Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Историки Российской империи
Преподаватели МГУ
Тайные советники
Выпускники Владимирского духовного училища
Выпускники Владимирской духовной семинарии
Преподаватели Александровского коммерческого училища
Члены Таврической учёной архивной комиссии
Исследователи протестантизма